Ковалевский (Ковалёвский) сельсовет (сельский совет)

Белоруссия

Витебская область 

 Ковалевский (Ковалёвский) сельсовет Лиозненского района (упразднён в 2004 году)

Могилёвская область 

 Ковалевский сельсовет Бобруйского района

Россия

Брянская область 

 Ковалёвский сельсовет Стародубского района (упразднён в 2012 году с преобразование сельсоветов в сельские административные округа)

Волгоградская область 

 Ковалёвский сельсовет Октябрьского района

Воронежская область 

 Ковалёвский сельсовет Лискинского района (упразднён в 2006 году, преобразован в сельское поселение)

Краснодарский край 

 Ковалёвский сельсовет (с 1994 года сельский округ)

Ростовская область 

 Ковалёвский сельсовет Красносулинского района (упразднён в 2005 году, преобразован в сельское поселение)

Украина 

Упразднены в 2020 году.

Винницкая область 

 Ковалевский сельский совет Немировского района

Житомирская область 

 Ковалевский сельский совет Коростенского района

Ивано-Франковская область 

 Ковалевский сельский совет Коломыйского района

Киевская область 

 Ковалевский сельский совет Васильковского района

Луганская область 

 Ковалевский сельский совет Сватовского района

Николаевская область 

 Ковалевский сельский совет Николаевского района

Полтавская область 

 Ковалёвский сельский совет Котелевского района
 Ковалёвский сельский совет Полтавского района
 Ковалёвский сельский совет Хорольского района
 Ковалёвский сельский совет Шишацкого района

Тернопольская область 

 Ковалевский сельский совет Монастырисского района

Черкасская область 

 Ковалевский сельский совет Драбовского района